Walsleben kan syfta på:

Personer 
Walsleben (adelssläkt) – en tysk adelssläkt
Philipp Walsleben (född 1987), tysk tävlingscyklist.

Geografi 
Walsleben, Brandenburg – en ort och kommun i Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Tyskland
Walsleben, Osterburg – en stadsdel i staden Osterburg (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Tyskland
Walsleben – historiska tyska namnet på en by i Västpommerns vojvodskap i Polen, se Korytowo